Gerek Meinhardt, fleurettiste américain ;
 Meinhardt Raabe, acteur américain.

Voir aussi